Rheia — третий студийный альбом бельгийской блэкгейз-группы Oathbreaker, выпущенный 30 сентября 2016 года на лейбле Deathwish Inc. Альбом был спродюсирован Джеком Ширли. С сентября по декабрь 2016 года Oathbreaker гастролировали по всему миру в поддержку Rheia вместе со Skeletonwitch и . Название альбома отсылает к Рее, матери олимпийцев в греческой мифологии.

Список композиций

Участники записи

Oathbreaker 
 Lennart Bossu — гитара
 Ivo Debrabandere — ударные
 Gilles Demolder — гитара, бас
 Caro Tanghe — вокал

Приглашённые участники 
 Wim Coppers — ударные на «Second Son of R.», «Being Able to Feel Nothing», «Needles in Your Skin» и «Where I Live»
 Treha Sektori — аранжировки на «I’m Sorry, This Is», «Where I Live» и «Where I Leave»

Чарты

Награды

Примечания 

Альбомы Oathbreaker